est la formule brute de plusieurs isomères.

 cholestérol, numéro CAS 
 lathostérol, numéro CAS